Q87 peut faire référence à :
 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes, d'après la classification internationale des maladies ;
 Curie (Q87), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres